Фанат:

 Фанат — человек, испытывающий особо повышенное влечение к определённому объекту. См. также Поклонник.
 Фанат (Танат, Танатос, , «смерть») — олицетворение смерти в греческой мифологии

См. также 
 Фанатизм — слепое, безоговорочное следование убеждениям
 Фанатик (значения)
 Фанатка (фильм)
 Фан (значения)
 «Фанаты» — кинофильм, 2009, США, реж. Кайл Ньюман
 «Фанаты» («Фабрика футбола») — кинофильм, 2004, Великобритания, реж. Ник Лав
 «Фанаты» — короткометражный фильм, 2020, Россия, реж. Сева Галкин
 «Фанаты: Шторм над Европой» — видеоигра, 2003
 Футбольный фанат